Судзаку:
 Император Судзаку — 61-й император Японии.
 Судзаку Куруруги — один из главных героев популярного меха-сериала Code Geass: Lelouch of the Rebellion.